San Javier megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában
San Javier megye (Misiones), megye Argentína Misiones nevű tartományában
San Javier megye (Santa Fe), megye Argentína Santa Fe nevű tartományában